Fuhrmann Henschel – opera teatrale di Gerhart Hauptmann del 1898
Il carrettiere Henschel (Fuhrmann Henschel) – film del 1918 diretto da Ernst Lubitsch
Fuhrmann Henschel – film del 1956 diretto da Josef von Báky